Aviatorilor – dzielnica Bukaresztu
 Aviatorilor – stacja metra w Bukareszcie